Petutschnig ist ein Nachname, der im deutsch-slowenischen Übergangsgebiet entstand. Der Sprachwissenschafter Heinz Dieter Pohl führt ihn auf den slowenischen Nachnamen Potočnik zurück, der gleichbedeutend mit Bacher ist (von potok: der Bach).

Namensträger 
Lorenz Petutschnig (* 1993), österreichischer Beachvolleyballer

Kunstfiguren 
Petutschnig Hons, Figur des Kärntner Kabarettisten Wolfgang Feistritzer

Belege 

Familienname